Goldener Prometheus steht für:

 Goldener Prometheus (Filmpreis), georgischer Filmpreis (2000–2007?)
 Goldener Prometheus (Journalistenpreis), deutscher Journalistenpreis (2006–2009)